James Turner Morehead ist der Name folgender Personen:

* James Turner Morehead (Politiker, 1797) (1797–1854), US-amerikanischer Politiker (Kentucky)
 James Turner Morehead (Politiker, 1799) (1799–1875), US-amerikanischer Politiker (North Carolina)
 James Turner Morehead (Unternehmer) (1840–1908), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker